Ребре́в-сюр-Канш () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на північ від Парижа, 70 км на південний захід від Лілля, 32 км на захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 85 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 210,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Ребрев-сюр-Канш на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ребрев-сюр-Канш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале